Borda-ház (spanyolul: Casa Borda) néven két híres épület létezik Mexikóban:
Borda-ház, Mexikóváros
Borda-ház, Taxco de Alarcón